Наполео́н (, офранцуженная форма Наполеоне, ) — итальянское имя, происходящее от названия города Неаполя.

Имя 
С XIII—XIV веков давалось в нескольких дворянских, в том числе аристократических родах Италии, но оставалось редким. Уроженец Корсики Наполеон I Бонапарт настолько прославил это имя, что слово «Наполеон» без дополнительных уточнений, как правило, означает именно его. Это имя давалось и многим другим представителям дома Бонапартов (Буонапарте):
 Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — французский генерал, император французов.
 Наполеон II (1811—1832) — единственный законный сын Наполеона I от его брака с Марией-Луизой Австрийской, герцог Рейхштадтский;
 Наполеон III (1808—1873) под именем Луи Наполеон — племянник Наполеона I, сын голландского короля Людовика Бонапарта, первый президент Франции (Вторая республика, 1848—1852), император французов (Вторая империя, 1852—1870).
 Наполеон IV (Наполеон Эжен; 1856—1879) — сын Наполеона III, принц империи, погибший на войне с зулусами.
 Наполеон V (Наполеон Виктор Жером Фредерик Бонапарт; 1862—1926) — бонапартистский претендент на французский трон (1879—1926); внучатый племянник Наполеона I.
 Наполеон VI (Луи Наполеон Бонапарт; 1914—1997) — бонапартистский претендент на французский трон (1926—1997); сын Наполеона V.
 Наполеон VII (Жан-Кристоф Луи Фердинан Альберик Наполеон Бонапарт; род. 1986) — один из бонапартистских претендентов на французский престол (с 1997 года); внук Наполеона VI.
 Наполеон Жозеф Шарль Поль Бонапарт, «принц Наполеон», «Плон-Плон» (1822—1891) — сын Жерома Бонапарта, двоюродный брат Наполеона III.
 Луи Наполеон Жозеф Жером Бонапарт (1864—1932) — сын предыдущего, генерал-лейтенант Русской императорской армии.

В культуре

В живописи 
 «Коронация Наполеона» — картина Жака-Луи Давида (1805—1808).
 «Наполеон в России» — серия картин Василия Верещагина (1887—1900).

В литературе 
 «Наполеон» — историко-биографический роман Дмитрия Мережковского (1929).
 «Наполеон» — историко-биографическая книга Е. В. Тарле (1936).
 «Наполеон» — историко-биографическая книга Андре Кастело (1968).
 «Дядюшка Наполеон» — сатирический роман Ирадж Пезешк-зода (1973).
  — персонаж повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор» (1945).
 Наполеон III — персонаж повести Юрия Коваля «Недопёсок» (1975).

В кинематографе 
 «» — немой комедийный фильм Адольфа Гартнера (Германия, 1920).
 «Маленький Наполеон» — немой комедийный фильм Георга Якоби (Германия, 1922).
 «Дочь Наполеона» — немой исторический фильм Фридриха Цельника (Германия, 1922).
 «Наполеон» — немой исторический фильм Абеля Ганса (Франция, 1927).
 «» — немой исторический фильм Лупу Пика (Германия, 1929).
 «» — комедийный фильм Карло Боргезио (Италия, 1951).
 «Наполеон» — исторический фильм Саша Гитри (Франция—Италия, 1955).
 «» — исторический фильм (Италия—Франция, 1961).
 «» — исторический телесериал (Великобритания, 1974).
 «Наполеон» — детский фильм о приключениях щенка по кличке Наполеон (Австралия—Япония, 1995).
 «» — комедийный исторический фильм Паоло Вирдзи (Италия—Франция—Испания, 2006).
 «» — исторический телефильм пр-ва BBC (Великобритания, 2007).
 «Наполеон» — исторический мини-сериал (Франция—Канада, 2002).
 «Наполеон» — фильм Ридли Скотта (США, 2023).
 «Наполеон Динамит» — комедийный фильм Джареда Хесса (США, 2004).
 «Наполеон Динамит» — анимационный телесериал (США, 2012).
 «Недопёсок Наполеон III» — фильм Эдуарда Бочарова по повести Юрия Коваля «Недопёсок» (СССР, 1978).

В гастрономии 
 Наполеон — коньяк XO (Extra Old), выдержанный не менее 6 лет.
 Наполеон — слоёный торт или пирожное с кремом.

В технике 
 «Наполеон» — французское орудие образца 1853 года.
 «Наполеон» — компания по производству автомобилей, существовавшая в Великобритании в 1903 году.

Другое 
 Наполеон — населённый пункт в штате Огайо (США).
 Наполеон — порода кошек.
 «Золотой Наполеон» — монета из золота 900-й пробы, выпускавшаяся во Франции в 1803—1914 годах.

См. также 

 Коронация Наполеона
 Сто дней Наполеона